New Holland (landbouwmachines), een graafmachine- en tractormerk, oorspronkelijk afkomstig uit de gelijknamige plaats in Pennsylvania
New Holland (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
New Holland (Lincolnshire), een plaats in Lincolnshire, Engeland. 
New Holland (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
New Holland (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
New Holland (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota